

Lokalizacje

Austria 
 St. Oswald – gmina w kraju związkowym Dolna Austria w powiecie Melk
 St. Oswald bei Freistadt – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt
 St. Oswald bei Haslach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Zobacz też 
 Sankt Oswald
 św. Oswald